22-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 9 апреля по 9 октября 1960 года. Победителем турнира стало московское «Торпедо» (первый чемпионский титул).

21 декабря 1959 года постановлением Президиума Центрального совета спортивных обществ и организаций СССР число участников чемпионата было увеличено почти вдвое. Вместо 12 команд из четырёх союзных республик, принимавших участие в сезоне 1959 года, на старт чемпионата 1960 года вышли 22 команды из 12 республик. По одному месту получили:

 РСФСР — «Адмиралтеец» Ленинград (победитель дополнительного турнира с участием четырёх лучших российских команд класса «Б»)
 Армянская ССР — «Спартак» Ереван (1 место в третьей зоне класса «Б»)
 Украинская ССР — «Авангард» Харьков (3 место во второй зоне класса «Б»)
 Узбекская ССР — «Пахтакор» Ташкент (4 место в шестой зоне класса «Б»)
 Литовская ССР — «Спартак» Вильнюс (5 место в четвёртой зоне класса «Б»)
 Казахская ССР — «Кайрат» Алма-Ата (6 место в шестой зоне класса «Б»)
 Белорусская ССР — «Беларусь» Минск (7 место во второй зоне класса «Б» под названием «Спартак»)
 Латвийская ССР — «Даугава» Рига (11 место в четвёртой зоне класса «Б»)
 Азербайджанская ССР — «Нефтяник» Баку (12 место в третьей зоне класса «Б»)
 Эстонская ССР — «Калев» Таллин

При этом в класс «А» не были включены такие команды как:

 «Локомотив» Винница, Украинская ССР (победитель четвёртой зоны класса «Б»)
 «Памир» Ленинабад, Таджикская ССР (победитель шестой зоны класса «Б»)
 «Спартак» Фрунзе, Киргизская ССР (8 место в шестой зоне класса «Б»)
 «Колхозчы» Ашхабад, Туркменская ССР (12 место в шестой зоне класса «Б»)
Чемпионат проводился в два этапа:
 Предварительный этап — 22 команды были разделены на 2 подгруппы по 11 команд, сыгравшие двухкруговой турнир.
 Финальный этап — команды, в соответствии с занятыми в предварительном этапе местами, разыграли двухкруговые турниры (при этом очки и турнирные показатели предварительного этапа, обнулялись):
 за 1 — 6 места;
 за 7 — 12 места;
 за 13 — 18 места;
 за 19 — 22 места.
В предварительной подгруппе «А», где, помимо других команд, играли действующий чемпион московское «Динамо» и обладатель третьего места «Динамо» тбилисское, лидерство захватило «Торпедо», которое потерпело первое поражение лишь в десятом туре в матче с «Даугавой» из Риги. Второе место в подгруппе завоевал СКА из Ростова-на-Дону, проигравший только один раз — во втором туре тбилисскому «Динамо». Третье ― динамовцы Москвы.

Во второй предварительной группе основными претендентами на выход в финальный этап были московский «Спартак», вице-чемпион «Локомотив», киевское «Динамо» и ЦСКА. До 16-го тура на победу претендовал столичный «Спартак», но по итогу, проиграв «Крыльям Советов» и армейцам, в финальную часть не попал. Дальше прошли: московский «Локомотив», киевское «Динамо» и ЦСКА, в составе которого выделялась мощная оборона, состоявшая из вратаря Бориса Разинского, а также защитников Эдуарда Дубинского, Михаила Ермолаева, Николая Линяева, Дмитрия Багрича.

В финальном этапе «Торпедо», победив в обоих матчах своих главных конкурентов киевское и московское «Динамо», стало чемпионом СССР по футболу впервые в истории. Динамовцы из столицы Украины заняли второе место, москвичи — третье. Ростовчане, как и год назад, остались на четвёртом месте.

Предварительный этап

Подгруппа I

Матчи

Подгруппа II

Матчи

Финальный этап

За 1 — 6 места

Потуровая таблица

Матчи

За 7 — 12 места

Матчи

За 13 — 18 места 

«Крылья Советов» потеряли место в классе «А» как слабейшая команда РСФСР.

Матчи

За 19 — 22 места

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1960
1960